Mužská čtyřhra Delray Beach Open 2022 probíhala ve druhé polovině února 2022. Do deblové soutěže delraybeachského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl uruguaysko-ekvádorský pár Ariel Behar a Gonzalo Escobar, jehož členové startovali na parlelně hraném Rio Open.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, salvadorsko-nizozemský pár Marcelo Arévalo a Jean-Julien Rojer, který ve finále za 1.50 hodiny zdolal kazachstánsko-pákistánské turnajové trojky Oleksandra Nedověsova s Ajsámem Kúreším. Po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–7 rozhodl o vítězi supertiebreak v poměru [10–4]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Získali druhou společnou trofej v řadě, když navázali na triumf z Dallas Open z předchozího týdne. Arévalo na okruhu ATP Tour vybojoval čtvrtý deblový titul a pro Rojera to bylo třicáté první takové turnajové vítězství. Dvojice navázala spolupráci o rok dříve na Delray Beach Open 2021.

Nasazení párů 

  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (vítězové)
  Austin Krajicek /  Hugo Nys (čtvrtfinále)
  Oleksandr Nedověsov /  Ajsám Kúreší (finále)
  Luke Saville /  John-Patrick Smith (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Delray Beach Open
ATP Tour 2022
Tenis v USA v roce 2022